In den Vereinigten Staaten gibt es mehrere Interstate Highways mit der Nummer 695. Dabei handelt es sich um Ortsumgehungen und Entlastungsstrecken für den Interstate Highway 95. Dreistellige Nummern bezeichnen Autobahnringe und Zubringer zu wichtigeren ein- und zweistelligen Interstate Highways, sie werden oft in mehreren Bundesstaaten gleichzeitig für unterschiedliche Strecken vergeben.

Tatsächlich gebaut wurden diese drei Autobahnen:
Interstate 695 (District of Columbia)
Interstate 695 (Maryland)
Interstate 695 (New York)

Nicht gebaut wurden:
Interstate 695 (Massachusetts) bei Boston
Interstate 695 (New Jersey) bei Somerset
Interstate 695 (Pennsylvania) bei Philadelphia